Stellan Skarsgård (né en 1951), acteur suédois
 ses fils, tous acteurs :
 Alexander Skarsgård (né en 1976)
 Gustaf Skarsgård (né en 1980)
 Bill Skarsgård (né en 1990)
 Valter Skarsgård (né en 1995)

Voir aussi 
 Peter Sarsgaard